Винаржице могу бити:

 Винаржице (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Винаржице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Винаржице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Винаржице (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република